Моцзян () — река в уезде Шисин городского округа Шаогуань китайской провинции Гуандун. Образуется из слияния рек Цинхуайшуй () и Лобахэ () у посёлка Айцзы (隘子) на юге данного уезда. Течёт главным образом на север, и впадает в реку Чжэньшуй западнее посёлка Цзянкоу (江口 «Речное устье») близ уездного центра того же уезда.

Притоки: Наньбэйхэ (), Шэньсохэ ().

Топографические карты 
 

Бассейн Бэйцзяна
Реки Гуандуна